DeWitt může být:

 DeWitt County – dva okresy v USA

příjmení
 Rosemarie DeWitt (* 1974) – americká herečka

křestní jméno
 DeWitt Bristol Brace (1859–1905) – americký fyzik